Анічкін — російське прізвище.

Відомі носії цього прізвища:
 Анічкін Віктор Іванович (1941—1975) — радянський футболіст.
 Анічкін Леонід Анатолійович (1937—2009) — український кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України.
 Анічкін Матвій Семенович ( 1951 р.) — радянський і російський музикант, композитор, музичний продюсер українського походження.
 Анічкін Михайло Георгійович — київський архітектор, творив у 1900–1930-х роках, дід Леоніда Анічкіна.

Російські прізвища